Gatterbach ist ein Gewässername:

 Gatterbach (Breitach), linker Zufluss der Breitach im Kleinwalsertal nach Riezlern, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Gatterbach (Doiberbach), (indirekter?) rechter Zufluss vom Schneiderkogel des Doiberbachs (zur Raab) im Gebiet der Marktgemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Gatterbach (Kürnach), rechter Zufluss der Kürnach (zur Eschach) bei Häfeliswald, Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gatterbach, anderer Name des Gardebachs, linker Zufluss des Mühlgangs (zur Mur bei Gabersdorf) bei Gabersdorf, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Gatterbach (Reitschulbach), rechter Zufluss vom Jakobsberg des Reitschulbachs (zur Raab) bei Neumarkt an der Raab, Markt Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Gatterbach, Unterlaufname des Schwarzgrabens, rechter Zufluss der Wiese in Haagen, Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Gatterbach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter bei Lässerhof, Gemeinde Wittenbach, Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Gatterbach (Werra), rechter Zufluss der Werra in Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Katterbach